Buffalo Branch ist der Name folgender geographischer Objekte:

Gewässer in den Vereinigten Staaten:
 Buffalo Branch (Limestone Creek, Alabama) 
 Buffalo Branch (Sugar Mill Creek), Indiana 
 Buffalo Branch (Tradewater River), Kentucky 
 Buffalo Branch (Carr Fork), Kentucky 
 Buffalo Branch (Balls Fork), Kentucky 
 Buffalo Branch (Mill Creek), Kentucky 
 Buffalo Branch (Greenbo Lake), Kentucky 
 Buffalo Branch (Brush Creek), Kentucky 
 Buffalo Branch (Cains Creek), Kentucky 
 Buffalo Branch (Red Bird Creek), Kentucky 
 Buffalo Branch (Line Creek), Kentucky 
 Buffalo Branch (Triplett Creek), Kentucky 
 Buffalo Branch (Rock Creek), Kentucky 
 Buffalo Branch (South Fork Rockcastle River), Kentucky 
 Buffalo Branch (Fourmile Creek), Kentucky 
 Buffalo Branch (Beaver Creek), Kentucky 
 Buffalo Branch (Limestone Creek, Missouri) 
 Buffalo Branch (Greasy Creek), Missouri 
 Buffalo Branch (Fishing Creek), North Carolina 
 Buffalo Branch (Indian Creek), Tennessee 
 Buffalo Branch (Flat Creek), Tennessee 
 Buffalo Branch (Buffalo Cove Creek), Tennessee 
 Buffalo Branch (Pecan Bayou), Texas 
 Buffalo Branch (Kings Creek), Texas 
 Buffalo Branch (Laurel Fork), Virginia 
 Buffalo Branch (Pigg River), Virginia 
 Buffalo Branch (Back Creek), Virginia 
 Buffalo Branch (Middle River), Virginia 
 Buffalo Branch (Eighteenmile Creek), West Virginia